Ilievski (en macédonien : Илиевски) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1975), footballeur macédonien ;
  (né en 1954), joueur puis entraîneur de football macédonien ;
  (1920–2013), linguiste et historien macédonien ;
 Vlado Ilievski (né en 1980), joueur de basket-ball macédonien ;
 Vlatko Ilievski (né en 1985), chanteur macédonien.

Notes et références 

en:Ilievski